Специален доклад може да се отнася до:

 Специален доклад (разказ)
 Специален доклад (филм)

Вижте също 
 Доклад (пояснение)